Okręty o nazwie USS "Nerka":
 USS "Nerka" (SS-380) był nieukończonym okrętem podwodnym.
 USS "Nerka" był fikcyjnym okrętem z okresu II wojny światowej, który został opisany w filmie Run Silent, Run Deep, adaptacji książki o tym samym tytule.

Nerka